Papis steht für:
 Papis (See) in Litauen, Quellsee der Vokė
 Massimiliano Papis (* 1969), italienischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Papies